Le Châtelet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Châtelet-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Le Châtelet-sur-Sormonne, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Le Châtelet, Cher, kommun, Département du Cher,

Schweiz 

 Le Châtelet (bergstopp i Schweiz), Valais, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar